Robert Paul pode ser:
 Robert Paul, atleta francês;
 Robert Paul, futebolista alemão;
 Robert Paul, patinador artístico canadense;
 Robert Paul, pintor zimbabuano;
 Robert Paul Griffin, senador norte americano;
 Robert Paul Marie de Guise, governador geral francês;
 Robert Paul Smith, autor norte-americano;
 Robert Paul Weston, autor canadense;
 Robert Paul Wolff, filósofo político norte-americano;
 Robert William Paul, electricista e fabricante inglês.

Desambiguação